К крупной бытовой технике относят крупные машины, используемые для повседневных хозяйственных задач, таких как приготовление пищи, стирка или сохранение продуктов питания, и которые, в отличие от сантехники, используют для своей работы электричество или топливо.

Крупная бытовая техника отличается от  размерами и весом. Крупные приборы могут иметь специальные электрические соединения, соединения с источниками газо- и водоснабжения, системами водоотведения и вентиляции, которые могут быть постоянно подключены к приборам. Это ограничивает их размещение в доме.

Многие крупные бытовые приборы изготовлены из листовой стали с эмалевым покрытием, которое в середине XX века было обычно белого цвета. Отсюда происхождение термина «белые товары» (), который получил распространение прежде всего в странах где говорят на британском английском, хотя определения термина «белые товары» могут различаться. В США термин «белые товары» также может относиться к белью. Поскольку крупные бытовые приборы в доме потребляют значительное количество энергии, страны и компании-производители стали большое внимание уделять повышению энергоэффективности. Повышение энергоэффективности может требовать изменений в конструкции приборов или улучшенных систем управления.

Бренды 

В первые годы электрификации многие бытовые приборы изготавливались теми же компаниями, которые производили оборудование для генерации и распределения электроэнергии. Хотя некоторые из этих брендов сохранились и поныне, даже если только в качестве лицензированного использования старых популярных торговые марки, сегодня многие крупные бытовые приборы производятся компаниями, специализирующихся на конкретных приборах.

Типы 

Основные крупные бытовые приборы могут быть грубо разделены следующим образом:

 Холодильное оборудование
 Морозилка
 Холодильник
 Кулер
 Приборы для приготовления пищи
 Кухонная плита
 Микроволновая печь
 Мультиварки
 Оборудование для мойки/стирки и сушки
 Стиральная машина
 Сушилка для белья
 Сушильный шкаф
 Посудомоечная машина
 Приборы для отопления, охлаждения и вентиляции
 Кондиционер
 Водонагреватель
 Кухонная вытяжка
 Бытовые кондиционеры

См. также 
 
 Домашняя автоматизация

Примечания

Ссылки 

 
 The European Committee of Domestic Equipment Manufacturers (CECED)
 Energy Star Appliances
 

Бытовая техника